Det finns flera Allan Gustafsson:

 Regissören Allan Gustafsson (regissör)
 Friidrottaren Allan Gustafsson (friidrottare)